Magnus I di Norvegia (1024-1047) – re di Norvegia dal 1035 al 1047 e re di Danimarca dal 1042 al 1047
 Magnus I di Gothenland (1106-1134) – principe danese, governò il sud della Svezia dal 1125 al 1130
 Magnus I di Brunswick-Wolfenbüttel (1304 circa – 1369) – duca di Brunswick-Lüneburg e principe di Wolfenbüttel
 Magnus I di Meclemburgo-Schwerin (1345-1384) – duca di Meclemburgo-Schwerin dal 1383 al 1384 
 Magnus I di Sassonia-Lauenburg (1488-1543) – duca di Sassonia-Lauenburg
 Federico Magnus I di Solms-Laubach (1521-1561) – reggente di Solms-Laubach dal 1522 al 1548 e Conte regnante di Solms-Laubach dal 1548 alla morte